Sainte-Rose – miasto na Gwadelupie
 Sainte-Rose – miasto na Reunionie
Zobacz też: Santa Rosa